Die  (‚Katalanische Meisterschaft‘) war ein offizieller Fußballvereinswettbewerb. Dieser 1900 gegründete Wettbewerb für katalanische Fußballvereine ist der älteste Wettbewerb in Spanien und einer der ältesten in Europa.

Geschichte 
In seiner Bestehenszeit wurde dieser Wettbewerb mehrfach umbenannt. Bei den ersten drei Austragungen war der Wettbewerb nach seinem Gründer benannt und hieß Copa Macaya. Der Gründer war der Präsident des katalanischen Klubs Hispània AC, Alfons Macaya, der im Dezember 1900 erstmals ein Turnier im Liga-Modus um die nach ihm benannte Trophäe ausspielen ließ.

Im Jahr 1903 wurde neben der Copa Macaya auch eine Copa Barcelona von einem konkurrierenden katalanischen Fußballverband ausgetragen. Ab der Saison 1903/04 wurde das Turnier von der Federació Catalana de Futbol organisiert und wurde als Campionat de Catalunya ausgetragen. Während der Saison 1938/39 setzte die Austragung der katalanischen Meisterschaft wegen des  Spanischen Bürgerkriegs aus. In seinen Anfangszeiten hatte die Campionat de Catalunya einen enormen Stellenwert bei den teilnehmenden Vereinen und den Fans, vor allem in der Zeit vor der Gründung der Primera División, da der Sieger sich für die Copa del Rey qualifizierte, den bis 1929 wichtigsten Vereinswettbewerb in Spanien. Ab der Saison 1917/18 wurde die katalanische Meisterschaft professionell ausgetragen und schloss eine zweite Liga ein.

Das Turnier von 1936/37 qualifizierte die ersten vier zur Teilnahme an der Liga Mediterránea, einer gemeinsam mit der Liga der Levante veranstaltete Meisterschaft bis dahin republikanisch verbliebener Teile Spaniens.

Unter dem Regime um den spanischen Machthaber Francisco Franco wurde die Campionat de Catalunya abgeschafft, da die neue Regierung die nationalen Bestrebungen der einzelnen Regionen unterdrückte und ausschließlich die Teilnahme an offiziellen spanischen Turnieren erlaubte. Somit blieben nur noch die Primera División und die Copa de S.E. El Generalísimo (nach Francos Tod wieder Copa del Rey) als prestigeträchtige Turniere.

Sieger

Copa Macaya

Copa Barcelona

Campionat de Catalunya

Rekordsieger

Anmerkungen

Weblinks 
 rsssf.com: Meisterliste von 1901 bis 1940
 rsssf.com: Detaillierte Abschlusstabellen von 1901 bis 1940

Fußballwettbewerb in Katalonien